Svenska cupen i handboll för herrar 2021/2022 var den första säsongen av Svenska cupen i Sverige sedan den först avslutades 1991. Det var den 16:e säsongen totalt på herrsidan.

IK Sävehof blev mästare efter att ha besegrat Lugi HF i finalens dubbelmöte med totalt 64–57.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 
Slutspelsmatcherna avgörs i dubbelmöten. Resultaten i slutspelsträdet anges i total aggregate. 

Möten i åttondelsfinaler, kvartsfinaler och semifinaler lottades fram.

Åttondelsfinaler

Vinslövs HK - Guif

Varberg - Lugi

Hallby - Skövde

Malmö - Amo

Kristianstad - Skånela

Redbergslid - Helsingborg

Sävehof - Ystads IF

IFK Ystad - Alingsås

Kvartsfinaler

Lugi - Guif

Amo - Skövde

Kristianstad - Helsingborg

Sävehof - Alingsås

Semifinaler

Amo - Lugi

Sävehof - Kristianstad

Final

Anmärkningslista

Referenser 

Handbollsturneringar
Handboll i Sverige
Sportevenemang i Sverige